Дэвид Датуна (, ; ) — американский художник, коллекционер произведений искусства, появился на мировой арт-сцене в 2000-х годах.

Биография 
По оценкам Business Insider, Сегодня, Комсомольской правды и многих других изданий Дэвид Датуна является одним из самых продаваемых и дорогих художников в мире. В 2011 году за 269 000 долларов был продан портрет Владимира Путина «Путин — Мона Лиза», а инсталляция «Стив Джобс» за 210 000 долларов. За 600 000 евро в Москве была продана инсталляция художника «Водянова — Любовь миллионов». Инсталляция была выполнена в авторской технике — под слоем из сотен оптических линз вырисовывается портрет Водяновой, созданный из множества изображений известной работы Роберта Индианы «Love». Продажа работы Датуны обеспечила более 1/3 общей выручки торгов.

4 мая 2012 художником совместно с американской «Global Art Group» было создано мобильное приложение «Viewpoints» для ITunes, которое позволяет пользователям создавать произведения искусства в стиле «Датуны».

В 2018 году художник создал работу «Всевидящий В», которая была продана за 400 000 евро. Картина, посвященная Владимиру Путину, была создана накануне встречи президентов России и США в финской столице Хельсинки.

Скончался 24 мая 2022 года.

Работы 

 Chaotic Past (2008), инсталляция.
 USA — Viewpoints of Millions (2007), настенная инсталляция.
 CANADA — Viewpoints of Millions (2008), настенная инсталляция.
 Putin Couture (2011).
 Putin — Mona Lisa (2011), настенная инсталляция.
 Russia Today (2012).
 Vodianova — Love of Millions (2012), настенная инсталляция.
 Steve Jobs (2011).
 Box of Life (2007), инсталляция.
 USA Today (2008).
 Marilyn — Sasha grey  (2012).
 Israel — Behind a Dream (2011).
 White Flags — White Dreams (2011).
 Fashion Rules the World (2008) инсталляция.
 Reality Of Illusion (2006—2012).
 Mobile Application VIEWPOINTS (2012).
 LOVE (2007).
 The All-seeing V — "Всевидящий В" (2018).

Примечания

Ссылки 
 статья на Fox News
 Новостная статья на «Jewish Voice NY»
 Новостная статья на Cultofmac.com
 Новостная статья на Art Daily
 Новостная статья на Liga.net
 страница художника на сайте галереи Westwood NY
 страница художника на сайте галереи Mironova ,Kiev 
 rt.com/art-and-culture/news/putins-face-art-moscow
 iphones.ru
 artukraine.com
 David Datuna’s Viewpoint of Millions — Israel Beyond A Dream on youtube
 Art Moscow: Putin’s portrait made up of images of the Mona Lisa on RIA NOVOSTI
 страница художника на сайте Artnet.com
 

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы XXI века